Mužská dvouhra Open 13 2019 probíhala ve druhé polovině února 2019. Do singlové soutěže marseillského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl ruský tenista Karen Chačanov, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal nejvýše nasazený 20letý Řek Stefanos Tsitsipas, jenž ve finále zdolal kazašského hráče Michaila Kukuškina po zvládnutých koncovkách obou setů 7–5 a 7–6. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které po triumfu z halového Stockholm Open 2018 představovalo druhý singlový titul na okruhu ATP Tour. Bodový zisk jej posunul na nové kariérní maximum, 11. místo žebříčku ATP.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Open 13
Tenis ve Francii v roce 2019
ATP Tour 2019